VII чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 9 октября 1998 по 19 апреля 1999 года с участием 8 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели сыграли в трёхкруговой турнир с разъездными турами. 4 лучших вышли в финальный этап. В отличие от чемпионата Украины-1997/98 в этом чемпионате команды повели борьбу на заключительном этапе с учетом очков, набранных на предварительной стадии между собой.

На первом этапе команды играли ещё по старым правилам волейбола (продолжительность каждой партии — до 15-ти очков). Новые правила вступили в силу 1 января 1999 года. Их команды стали придерживаться уже со второго этапа чемпионата.

Высшая лига

Предварительный этап 

 Ровенской «Полесянке» за неявки на матчи 1 тура засчитаны технические поражения без начисления очков.

За 1—4 места

Призёры 
 «Искра» (Луганск)

 «Химволокно-Круг» (Черкассы)

 «Динамо-Дженестра» (Одесса)

Лауреаты чемпионата-1998/99

За 5—8 места

Переходный турнир за право играть в Суперлиге 

 От участия в переходном турнире отказалась донецкая «ШВСМ-Электра».

Высшая лига Б

За 1—4 места

Первая лига

1 этап

За 1—4-е места 

 На втором этапе учитывались результаты личных встреч первого этапа.

За 5—7-е места 

 На втором этапе учитывались результаты личных встреч первого этапа.

Вторая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины
 Воблейбол. Северодонецк Газета «Спорт-экспресс», 23.04.1999

1998 год в волейболе
1999 год в волейболе